Matanzas kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Partido de La Matanza, kommun, Buenos Aires,

Dominikanska republiken 

 Matanzas, Peravia, kommun
 Matanzas (ort i Dominikanska republiken), Peravia,

Kuba 

 Matanzas (provins), 
 Municipio de Matanzas – en kommun
 Matanzas (provinshuvudstad),

Mexiko 

 Matanzas, Mexiko, ort, Ojuelos de Jalisco,